czarnuch – ogólne określenie chrząszczy z nadrodziny Tenebrionoidea oraz pierwszy człon nazwy zwyczajowej niektórych ich gatunków, np.:
 czarnuch ryżowiec (Laethicus oryzae)
 czarnuch kuchenny (Uloma culinaris)

 Zbigniew Czarnuch – historyk, pedagog, działacz społeczny.

Przypisy